Le nom Coplan peut désigner :

Une série de romans d'espionnage, par Paul Kenny, consacrée aux aventures de l'agent secret Francis Coplan.
Diverses adaptations de cette série littéraire, au cinéma ou à la télévision :
 1964 : Coplan, agent secret FX 18 
 1964 : Coplan prend des risques  
 1965 : Coplan FX 18 casse tout 
 1967 : Coplan ouvre le feu à Mexico 
 1968 : Coplan sauve sa peau 
 1989-1991 : Coplan (série télévisée)